Półwysep pierwszorzędny – półwysep połączony nasadą bezpośrednio z pniem lądowym. Czasami do półwyspu pierwszorzędnego bywają przyłączone półwyspy podrzędne. Przykładem półwyspu pierwszorzędnego jest Półwysep Indochiński do którego przyłączony jest Półwysep Malajski.

Zobacz też 
 Półwysep podrzędny

Przypisy